Undercurrent (mot anglais signifiant « courant sous-jacent ») désigne notamment :
 Undercurrent, un album du pianiste de jazz Bill Evans enregistré en 1962.
 Undercurrent, le titre original du film Lame de fond de Vincente Minnelli (1946).
 Undercurrent un film de Frank Kerr sorti en 1999
 Undercurrent, un manga de Tetsuya Toyoda sorti en 2005.